

Profession 

 Le barbier, coiffeur spécialisé dans l'entretien de la pilosité masculine.
 Une enseigne de barbier, type d'enseigne propre aux boutiques de barbier.
 Le paradoxe du barbier, exemple philosophique employé par Bertrand Russell.
 Barbier chirurgien, barbier pratiquant la petite chirurgie.

Patronyme 

 Adèle Euphrasie Barbier, mère Marie du Cœur de Jésus (1829-1893), religieuse franco-néo-zélandaise ;
 Alex Barbier (1950-2019), auteur français de bande dessinée et peintre ;
 André Barbier (1885-1962), homme politique français ;
 André Barbier (1883-1970), peintre français ;
 André Hippolyte Michel Barbier (-1958), général français ;
 Antoine-Alexandre Barbier (1765-1825), bibliographe français ;
 Antoine Barbier (1859-1948), peintre orientaliste français ;
 Auguste Barbier (1805-1882), poète et académicien français ;
 Bernard Barbier (1924-1998), homme politique français ;
 Bernard Barbier (1953-), ingénieur français, ancien directeur technique de la DGSE ;
 Charles Barbier de Meynard (1826-1908), historien et linguiste français ;
 Charles Barbier de La Serre (1767-1841), inventeur français d'un système d'écriture pour aveugles précédant le braille ;
 Christian Barbier (1924-2009), acteur français de cinéma et de télévision ;
 Christian Barbier (1939-2022), animateur de radio français ;
 Christophe Barbier (19?-), réalisateur français;
 Christophe Barbier (1967-), journaliste politique français ;
 Claude Barbier, surnommé Claudio Barbier (1938-1977), alpiniste belge ;
 Daniel Barbier (1907-1965), astronome français ;
 Edmond Jean François Barbier (1689-1771), avocat et mémorialiste français ;
 Emmanuel Barbier (1851-1925), jésuite français ;
 Éric Barbier (1960-), réalisateur, acteur, scénariste et régisseur français ;
 Ernest Barbier (1907-1995), homme politique français ;
 
 George Barbier (1864-1945), acteur américain ;
 George Barbier (1882-1932), dessinateur français ;
 Gilbert Barbier (1940-), homme politique français ;
 Gilette Barbier (19?-), actrice française ;
 Grégory Barbier (1972-), coureur cycliste français ;
 Hélène Barbier (née en 1966), skieuse alpine française ;
 Hippolyte Barbier (1808-1864), ecclésiastique, avocat et littérateur français ;
 Jacques Louis Barbier (1752-1824), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 
 Jean-François Thérèse Barbier (1754-1825), général d'Empire français ;
 Jean-Joël Barbier (1920-1994), poète et musicien français ;
 Jean-Pierre Barbier (1960-), homme politique français ;
 Jean Barbier d'Aucour (1641-1694), avocat et juriste français ;
 Joannès Barbier (1854-1909), photographe français ;
 Jules Barbier (1825-1901), poète, dramaturge et librettiste français ;
 Jules Barbier (1865-1910), architecte belge ;
 Jules-Claude Barbier (1815-1901), magistrat français ;
 Julien Barbier (1869-1940), architecte français ;
 Léon Barbier (1853-1919), homme politique français ;
 Louis Barbier (1593-1670), évêque français ;
 Marie Barbier de l'Assomption (1663-1739), religieuse canadienne ;
 Marie-Anne Barbier (?-1742), femme de lettres française ;
 Marie-Jeanne Barbier (1944-), autrice française de romans pour la jeunesse ;
 Paul Gabriel Barbier (1866-1948), général de division français ;
 Philippe Barbier (1848-1922), chimiste organicien ;
 Pierre Alexandre Victor Barbier (1800-1874), homme politique français ;
 
 
 Rudy Barbier (1992-), coureur cycliste professionnel français ;
 Simone Barbier (1903-1992), joueuse de tennis française.
 Yves Barbier (1893-1944), résistant français.

Autres versions du patronyme 
 
 Famille Le Barbier de Blignières
 Famille Barbier de La Serre

Institutions et entreprises 
 Musée Barbier-Mueller, à Genève
 Barbier, Bénard et Turenne, entreprise de fabrication de phares

Titres d'œuvres de fiction 

  ;
 Chez le barbier, nouvelle de Tchekhov, 1883 ;
 Le Joyeux Barbier, film américain, 1946 ;
 Le Barbier de Sibérie, film russe, 1998 ;
 Le Vieux Barbier, film chinois, 2006.

Animaux 
 Barbier commun, poisson
 Barbier (barbeiro en portugais), une espèce de punaise

Espace 
 Barbier, cratère sur la face cachée de la Lune

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français